3B peut désigner :

Astronautique 
 Atlas LV-3B, un lanceur spatial américain ;
 Eutelsat 3B, un satellite de télécommunications français ;
 Longue Marche 3B, un lanceur spatial chinois.

Transports 
 Avior, selon le code AITA des compagnies aériennes ;
 Ligne 3b du tramway d'Île-de-France ;
 Maurice, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.

Voir aussi 
 
 

Code